Coroatá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Coroatá (ort), Maranhão, 
 Coroatá (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar